Гогуа () — грузинская и абхазская фамилия:

Грузины и абхазы 
 Гогуа, Алексей Ночевич (род. 1932) — абхазский писатель.
 Гогуа, Василий Барнабович (1908—1967) — советский государственный деятель, Председатель Верховного совета Грузинской ССР.
 Гогуа, Гогита Хазизович (род. 1983) — грузинский футболист.
 Гогуа, Сенер Неджемович (род. 1972) — полномочный представитель Торгово-промышленной палаты т.н. "Республики Абхазия" в Турецкой Республике.

Другие 
 Гогуа, Седрик (, род. 1994) — ивуарийский футболист.